Василий Петрович Химич (10 октября 1930, с. Маньковка, Бершадский район, Тульчинский округ, УССР, СССР — 16 апреля 2014, с. Будённое, Район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область, Казахстан) — тракторист, целинник, Герой Социалистического Труда (1971). Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР (1970). Депутат Верховного Совета СССР 7 созыва.

Биография 
Родился 10 октября 1930 года в крестьянской семье в селе Маньковка Бершадского района Тульчинского округа (ныне — упраздненный в 2020 году район Винницкой области Украины).

В 1947 году поступил на работу трактористом в Устьянскую МТС Вернадского района. С 1950 года по 1953 год служил в Советской Армии. После возвращения из армии работал в Устьянской МТС. В 1955 году окончил ремесленное училище сельского хозяйства в городе Гайворон Кировоградской области.

В 1955 году по комсомольской путёвке поехал в Казахскую ССР. С 1955 года по 1957 год работал трактористом в совхозе «Убаганский» Карасуского района Кустанайской области. В 1959 году был назначен бригадиром тракторной бригады совхоза имени Будённого Куйбышевского района Кокчетавской области. В 1961 году вступил в КПСС.

В 1969 году бригада под управлением Василия Химича собрала по 23,6 центнеров зерновых с каждого гектара. За этот труд он был удостоен в 1970 году звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР». 8 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Участвовал во всесоюзной выставке ВДНХ. Был избран делегатом на XXIV съезда КПСС и депутатом Верховного Совета СССР 7 созыва.

В 1982—1992 гг. работал агрономом в совхозе имени Будённого.

После выхода на пенсию проживал в селе Будённое района имени Габита Мусрепова.

Скончался 16 апреля 2014 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина (1971)
 два Ордена Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Золотая, серебряная и бронзовая медали ВДНХ
 Почётный гражданин Северо-Казахстанской области (2011)

Примечания

Источники 
 Герои страны
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-й т. — Алматы, 1987.
 Химич Василий Петрович // Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области

Трактористы
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС